Ку́кша Одесский (в миру Косьма Кириллович Величко; , , , Херсонская губерния — , ) — схиигумен Русской православной церкви, святой Украинской православной церкви.

Канонизирован в лике преподобных. Память  в день обретения мощей (УПЦ),  в день кончины (УПЦ), в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

Жизнеописание 
Родился  года в селе Арбузинке Елисаветградский уезд Херсонской губернии, в семье Кирилла и Харитины и был крещён с именем Косьма; в семье было ещё двое сыновей — Фёдор и Иоанн — и дочь Мария. Потомок старинного рода православных казаков-украинцев, воинов Христовых Поднепровья с деда-прадеда. Среди представителей казачьей фамилии Величко казачий летописец Самуил Величко.

В 1895 году отправился с паломниками в Святую землю. Прожив в Иерусалиме полгода, Косьма на обратном пути посетил гору Афон. Здесь он пожелал подвизаться в монашестве, однако вернулся на родину, чтобы получить благословение родителей. В 1896 году Косьма прибыл на Афон и поступил послушником в русский Пантелеимонов монастырь. Косьма вновь посетил Иерусалим, в течение полутора лет он нёс послушание у Гроба Господня. Вернувшись на Афон, Косьма был назначен на послушание гостинника в странноприимную для паломников, в которой подвизался 11 лет. Позже послушник Косьма был пострижен в рясофор с именем Константин, а 23 марта 1904 года — в монашество с именем Ксенофонт.

Во время Первой мировой войны служил братом милосердия в санитарном поезде Киев — Львов. С 1913 по 1932 год служил в Киево-Печерской лавре. В 1931 году во время изнурительной болезни пострижен в великую схиму с именем Кукша, а ещё через два года рукоположён в сан иеромонаха и стал служить в одной из действующих киевских церквей, поскольку все монастырские храмы были закрыты большевиками.

В 1935—1938 годах служил в храме при Воскресенской слободке.

В 1938 году был арестован, приговорён к пяти годам заключения, срок отбывал в посёлке Вильва Соликамского района Молотовской области (ныне Пермский край). В 1943 году на три года был отправлен в ссылку в Кунгур без права совершения богослужений, жил в колокольне единственной действовавшей на тот момент городской церкви. После долгих мытарств на ссылках вернулся в Киев, а впоследствии был переведён в Почаевскую лавру, потом в монастырь в селе Крещатике на Буковине, а после его закрытия в 1960 году — в Успенский монастырь в Одессе. К нему тянулись многие прихожане и верующие, власти пытались изолировать святого от общения с мирянами.

Почил 24 декабря 1964 года.

Кукша Одесский был восприемником при монашеском постриге будущего митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана).

Имена Кукши 
В миру Косма Кириллович Величко,
 в крещении получил имя Косма;
 в рясофоре — Константин (в конце ХІХ века),
 в малой схиме — Ксенофонт (в 1904 году),
 в великой схиме — Кукша (в 1931 году).

Почитание и канонизация 
Почитание преподобного Кукши началось сразу после его кончины.

Канонизирован схиигумен Кукша Новый 4 октября 1994 года.

Рака с мощами святого Кукши Одесского находятся в Одесском Свято-Успенском монастыре.

3 февраля 2016 года определением Освященного Архиерейского собора Русской православной церкви был канонизирован для общецерковного прославления в числе других подвижников, которые широко почитались (в том числе издревле), но не были прославлены общецерковно.

Примечания

Литература 
 
 Преподобный Кукша Одесский // Великие старцы двадцатого столетия : [115 жизнеописаний, воспоминания современников, поучения, подвиги и чудеса, молитвы] / [авт.-сост. С. Девятова]. — М.: Артос медиа, 2008. — 672 с. — ISBN 978-5-9946-0007-8.

Ссылки 
 Преподобный Кукша Одесский
 Акафист преподобному Кукше
 Преподобный Кукша Одесский (Косьма Величко)
 Преподобный Кукша Одесский — новый исповедник веры отеческой.

 

Игумены Русской православной церкви
Русские православные святые
Христианские святые XX века
Канонизированные в XX веке
Священнослужители, репрессированные в СССР
Святые Украины
Похороненные в Успенском монастыре (Одесса)
Персоналии:Пантелеимонов монастырь (Афон)
Персоналии:Киево-Печерская лавра
Персоналии:Почаевская лавра
Схиигумены
Заключённые Усольлага